Realtà romanzesca (Frauen sind keine Engel), film diretto da Willi Forst (1943)
Realtà romanzesca, film diretto da Gianni Proia (1969)
La realtà romanzesca, rubrica a cura di Mino Milani su La Domenica del Corriere; una selezione è stata ristampata nel volume omonimo